La saison 1973-1974 du Championnat de RDA de football était la  du championnat de première division en RDA, la DDR-Oberliga. Les quatorze meilleurs clubs de RDA sont regroupés au sein d'une poule unique où ils se rencontrent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de DDR-Liga, la deuxième division est-allemande.

C'est le 1. FC Magdebourg qui remporte la compétition cette année, après avoir terminé en tête du classement final, avec 3 points d'avance sur le FC Carl Zeiss Jena (vainqueur de la Coupe de RDA) et 4 sur le tenant du titre, le SG Dynamo Dresde. C'est le  de champion de RDA de l'histoire du club.

Magdebourg réalise une saison exceptionnelle puisqu'en plus de remporter le championnat, le club atteint les quarts de finale de la Coupe de RDA mais surtout devient le premier club est-allemand à remporter une Coupe d'Europe, en l'occurrence la Coupe des Coupes en battant le Milan AC en finale. Cette belle saison en RDA trouve son point d'orgue avec la participation de l'équipe nationale à la phase finale de la Coupe du monde 1974.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de RDA de football

Liens externes 
  Page complète sur RSSSF

Championnat d'Allemagne de l'Est de football
RDA
1973 en Allemagne de l'Est
RDA
1974 en Allemagne de l'Est